Skunk Island ist der Name mehrerer Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Skunk Island (Florida)
 Skunk Island (Minnesota)
 Skunk Island (South Dakota)
 Skunk Island (Washington)